Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 1996./97. je četvrti put zaredom osvojila ekipa Osijek - Lijanovići.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1996-97
ž-p1